The Miseducation of Cameron Post (boek), een roman van Emily M. Danforth uit 2012
 The Miseducation of Cameron Post (film), een Amerikaanse film uit 2018, gebaseerd op het gelijknamig boek